Il termine può indicare:

 Potentino, abitante o zona di Potenza.
 Il dialetto potentino.
 Il Castello del Potentino, in provincia di Grosseto.